Bernart Rascas – trovatore occitano
 Bremon Rascas – trovatore linguadociano che scrisse in lingua occitana
 Pierre-Antoine Rascas – numismatico e antiquario francese, avvocato al Parlement d'Aix